Цере могу да буду:

 Цере (град)
 Цере (Света Недеља), насељено место у Општини Света Недеља, Истарска жупанија у Републици Хрватској,
 Цере (Жмињ), насељено место у Општини Жмиљ, Истарска жупанија у Републици Хрватској.